Lanista steht für:
 Gladiatormeister, siehe Gladiator
 Lanista (Gattung), Gattung der Heuschrecken